Оксапмин (самоназвание — nuxule meŋ «наш язык») — трансновогвинейский язык, на котором говорят в  в  в провинции Сандаун на западе Папуа — Новой Гвинеи, на границе с Республикой Индонезия, а также в провинциях Саутерн-Хайлендс и Западной. 

В языке выделяется два диалекта. Базовый порядок слов — SOV (субъект-объект-глагол). Для письма используется латинский алфавит. В языке присутствует развитая система терминов родства, в которой различается до 27 уникальных терминов.

Классификация 
Оксапмин достаточно похож на иные языки , как отмечают некоторые специалисты, однако нет достаточных оснований, чтобы относить этот язык к окским. Лингвисты  и  выделяют оксапмин как отдельный язык в составе трансновогвинейской филы.

Лингвисты Лоунан и Федден причисляют оксапмин к окской группе языков, хотя признают, что язык несколько отличается от остальных окских языков.

Современное положение

Ареал и численность 

По оценке 1991 года, на языке говорили 8000 человек. Распространён на западе Папуа — Новой Гвинеи, на границе с Индонезией:  в  в провинции Сандаун, на юго-западной границе холмов Сепик; на территории между северным берегом реки Стрикленд и Сандаун в провинции Саутерн-Хайлендс; в сельском местном органе власти Олсобип в Западной провинции.

Социолингвистические сведения 
Изучается как второй язык другими народами, в том числе носителями . Процент грамотных носителей составляет 25 — 50 %.

Примечания

Литература 

 
 
 

Трансновогвинейские языки
Языки Папуа —_Новой_Гвинеи